Polideukes – księżyc Saturna
 Polideukes – w mitologii greckiej jeden z Dioskurów